Sint-Jorisdoelen (Gouda)
 Sint-Jorisdoelen (Middelburg)
 Sint-Jorisdoelen (Den Haag)
 Sint-Jorisdoelen (Leiden)